A4 – znormalizowany format arkusza papieru (210×297 mm)
 A4 – kod IATA linii lotniczych Southern Winds
 A4–A1 – niemiecka rakieta znana powszechnie pod nazwą V2
 A-4 Skyhawk - amerykański pokładowy samolot szturmowy

Zobacz też 
 Autostrada A4
 Audi A4 – samochód osobowy
 A04 – kod grupy leków przeciwwymiotnych i przeciw nudnościom w systemie ATC
 A 4 – torpedowiec
 Apple A4 – procesor firmy Apple